Cerro Castillo ( für Schlossberg) steht für:

 Cerro Castillo (Berg, Antarktika), Berg auf Eagle Island, Westantarktika
 Cerro Castillo (Berg, Argentinien), Berg im Nationalpark Torres del Paine
 Cerro Castillo (Berg, Spanien), Berg in der spanischen Region La Rioja
 Cerro Castillo (Stadt), Stadt in Argentinien an der Grenze zu Chile